Бэсе́ску () — румынская фамилия. Известные носители:
 Бэсеску, Елена (род. 1980) — румынский политик и экономист, председатель молодёжного крыла Демократической либеральной партии Румынии, депутат Европарламента.
 Бэсеску, Траян (род. 1951) — румынский политик, президент Румынии с 20 декабря 2004 года по 21 декабря 2014 года.